Het WTA-tennistoernooi van Scottsdale (officieel State Farm Women's Tennis Classic) van 2002 vond plaats van 25 februari tot en met 3 maart 2002 in de Amerikaanse plaats Scottsdale. Het was de vijfde editie van het toernooi in Scottsdale. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

Het derde reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als eerste geplaatste landgenote Jennifer Capriati in drie sets. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Scottsdale op haar naam te schrij­ven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Alle reekshoofden 'deden wat zij moesten doen', en bereikten de halve finale.

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs wisten hun titel te prolon­geren. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Cara Black en Jelena Lichovtseva in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Het was hun 25e gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs negen.

De Nederlandse Miriam Oremans speelde samen met Ai Sugiyama uit Japan – zij waren het vierde reekshoofd, en bereikten de halve finale.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Scottsdale 2002
Scottsdale